Die Saison 2007/08 der Bremen-Liga war die 61. Spielzeit der Fußball-Bremen-Liga und die 14. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Zugleich war es die letzte Saison der Spielklasse unter der Klassifizierung als Verbandsliga, bevor sie durch die Neueinführung der professionellen 3. Liga zur Spielzeit 2008/09 den Status einer – jedoch weiterhin fünftklassigen – Oberliga erhielt. Sie wurde am 31. August 2007 eröffnet und endete mit der letzten Partie des 30. Spieltags am 15. April 2008.

Der amtierende Meister, der Bremer SV, hatte keine Lizenz für die Regionalliga Nord erhalten und verblieb in der Liga. Darum musste der Vorletzte der Vorsaison, der TSV Lesum, wiederum nicht absteigen und verblieb ebenso in der Bremen-Liga. Hinzu kamen die Landesligaaufsteiger VfL 07 Bremen und TSV Wulsdorf, woraufhin der Spielbetrieb wieder mit 16 Mannschaften stattfand.

Mit fünf Punkten Vorsprung holte der FC Bremerhaven diesmal mit nur zwei Niederlagen und 124 Toren aus 30 Partien seine insgesamt vierte und letzte Meisterschaft der Bremen-Liga. Aufgrund mangelnder Finanzkraft sowie eines zu teuren, aber für die Teilnahme an der Regionalliga notwendigen Stadionumbaus erhielt auch Bremerhaven keine Regionalligalizenz. Gemeinsam mit den Mannschaften auf den Rängen 2 bis 14 qualifizierte sich der Verein für die weiterhin fünftklassige Oberliga Bremen 2008/09. Der TSV Lesum sowie der TuRa Bremen mussten hingegen absteigen.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2007/08 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der nicht aufstiegsberechtigte Meister der Saison 2006/07:
 Bremer SV
 die verbleibenden Mannschaften aus der Saison 2006/07:
 FC Bremerhaven
 Werder Bremen III
 Brinkumer SV
 OSC Bremerhaven
 KSV Vatan Sport Bremen
 Habenhauser FV
 Blumenthaler SV
 SG Aumund-Vegesack
 TSV Osterholz-Tenever
 TSV Melchiorshausen
 SC Vahr-Blockdiek
 TuRa Bremen
 TSV Lesum
 die zwei Aufsteiger aus der Landesliga Bremen 2006/07:
 TSV Wulsdorf
 VfL 07 Bremen

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise

2007
Fußballsaison 2007/08